Хецлес () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Форххайм. Подчиняется управлению Дормиц.  Население составляет 1298 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,74 км². Официальный код  —  09 4 74 137.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии